Malice In Wonderland — одинадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth, який був випущений 15 лютого 1980 року.

Композиції 
 Holiday - 3:29
 Showdown at the Border - 4:11
 Talkin' to One of the Boys - 4:13
 Heart's Grown Cold - 4:14
 Fast Cars - 4:35
 Big Boy - 3:38
 Talkin' 'Bout Love - 3:57
 Fallen Angel - 4:44
 Ship of Dreams - 4:09
 Turning a New Leaf - 4:00

Джерела 
 Malice In Wonderland  allmusic
 Malice In Wonderland  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth